Веснино  — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Веснино — деревня, Освейский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область.
 Веснино — деревня, Острошицкий сельсовет, Логойский район, Минская область.

Россия 
 Веснино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Веснино — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Веснино — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Веснино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Веснино — деревня в Порховском районе (Туготинская волость) Псковской области.
 Веснино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.